Patrick White (né le  à Grand Rapids, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière junior en 2006-2007 avec le Storm de Tri-City. Il participe aussi lors de cette saison au Championnat du monde des moins de 18 ans aidant les États-Unis à se mériter une médaille d'argent. Il se joint la saison suivante aux Golden Gophers du Minnesota. Depuis, ses droits dans la Ligue nationale de hockey sont passés des Canucks de Vancouver qui l'avaient sélectionné en 2007 aux Sharks de San José.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Storm de Tri-City ||USHL ||12 ||8 ||1 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Golden Gophers du Minnesota ||WCHA ||45 ||6 ||4 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||36 ||7 ||9 ||16 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Golden Gophers du Minnesota ||WCHA ||39 ||9 ||8 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Golden Gophers du Minnesota ||WCHA ||27 ||5 ||5 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || EHC Klostersee|| Oberliga||40 ||32 ||37 ||69 ||34 ||3 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2012-2013 || EC Hannover Indians|| 2.Bundesliga|| 48||19 ||18 ||37 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || HC ’05 Banská Bystrica|| Extraliga|| 55|| 21|| 22|| 43|| 20|| 11|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 26|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga || 32 || 14 || 10 || 24 || 6 || 18|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
|2015-2016 || Graz 99ers || EBEL ||6 || 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Leksands IF || Allsvenskan || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lillehammer IK || GET Ligaen || 17 || 2 || 9 || 11 || 8 || 6 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 40 ||11 || 5 || 16 || 20 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0

Internationales 

|2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 7 || 3 || 2 || 5 || 6 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Grand Rapids (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur du EHC Klostersee
Joueur du EC Hannover Indians
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Leksands IF
Joueur du Dijon Hockey Club